Ри́чард Спейт-мла́дший (; род. 4 сентября 1970) — американский актёр, наиболее известный по ролям в фильме «Дрейф» и сериале «Сверхъестественное».

Ранние годы 
Ричард Спейт — младший сын Барбары и Ричарда Спейт. У него есть две старшие сестры — Барби и Линда. Ричард с отличием окончил академию Монтгомери Белли Университета Южной Калифорнии.

Карьера 
Ричард Спейт-младший начал свою актёрскую карьеру с телефильма «Дорогу указывает любовь», где он сыграл Джимми. Два года спустя он появился в роли разносчика в одной из серий телесериала «Мэтлок». Затем он снимался в эпизодах, а первой большой ролью для него стал Леон в сериале «Элвис» в 1990 году.

Весьма заметной в карьере Ричарда стала роль Эда в знаменитом фильме «День независимости», режиссёра Роланда Эммериха. В 1997 году на большой экран вышел фильм «Скорость 2: Контроль над круизом», в котором актёр сыграл небольшую роль. В 2001 году вышел десятисерийный мини-сериал «Братья по оружию» с участием Спейта. В 2007—2018 годах исполнял повторяющуюся роль архангела Гавриила в телесериале «Сверхъестественное».

В 2015 году снялся в клипе группы Slayer, на песню «Pride In Prejudice».

Личная жизнь 
28 июня 2003 года женился на Джеки Кэтрин Хейз. Пара воспитывает троих сыновей — Стива, Флетчера и Фрэнки.

Фильмография

Ссылки 

Выпускники Школы драматического искусства Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии